

Sigle 
 CREMe Research Network – rete di ricerca creata dalla CREMe Software (Irlanda)
 CRN - Costruzioni e Riparazioni Navali – azienda di costruzioni nautiche italiana

Chimica 
 CrN – formula chimica della carlsbergite

Codici 
 CRN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cromarty Dalcross (Regno Unito)
 CRN – codice identificativo del VOR/DME di Crotone, radioassistenza per la navigazione aerea
 crn – codice ISO 639-3 della lingua el nayar cora

Mineralogia 
 Crn – abbreviazione di corindone

Note